RJ est une abréviation signifiant :
 Rassemblement Jurassien
Redressement judiciaire
 registered jack, une prise jack normalisée, voir RJ9, RJ11, RJ12, RJ45
 regional jet, un avion moyen courier, voir par exemple Avro RJ
 selon la norme ISO 3166-2, cela désigne
 État de Rio de Janeiro au Brésil, selon la norme ISO 3166-2:BR,
 Rājasthān en Inde, selon la norme ISO 3166-2:IN,
 des prénoms composés : 
 Ronnie James (Ronnie James Dio)
 Robert J. Mical

RJ est un code :
 Royal Jordanian, selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes,
 Japon, selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports,
 RJ intervient dans la désignation provisoire des astéroïdes, par exemple « 1999 RJ35 » était la désignation provisoire de l'astéroïde 38270, « 1999 RJ93 » celle de l'astéroïde 38304, voir Liste des planètes mineures (38001-39000) ;

Abréviation
Code